Sjuryggsfiskar (Cyclopteridae) är en familj av fiskar. Sjuryggsfiskar ingår i ordningen kindpansrade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyclopteridae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar

et:Merivarblane